Tagalog – etnia delle Filippine
 Lingua tagalog – lingua delle Filippine
 Tagalog – blocco Unicode